Les Catalunya Blaus Almogavers est une équipe de rugby à XV basé à Sant Boi qui joue dans la Liga Superibérica.

Histoire

Palmarès

Effectif 2008-2009

Lien externe 
 Site officiel

Club de rugby à XV en Catalogne
Club de rugby à XV fondé en 2008
Club de rugby à XV disparu en 2010